Moussa Sylla ist der Name folgender Personen:
* Moussa Sylla (Fußballspieler, 1985) (* 1985), guineischer Fußballspieler
 Moussa Sylla (Fußballspieler, 1999) (* 1999), französischer Fußballspieler